Michael Shawn Hettinga, een Amerikaanse worstelaar
 Tsjêbbe Hettinga, een Friese dichter, zanger en saxofonist
 Eeltsje Hettinga, een Nederlandse dichter